Van Ingen (geslacht), adellijk geslacht

Personen
Eric van Ingen
Peter van Ingen
Mieke van Ingen

Zie ook
Ingen